Румыния впервые приняла участие в летних Олимпийских играх в Париже в 1900 году, на тех играх Румынию представлял всего один участник. Пропустив затем 4 летние Олимпиады, румынские спортсмены вернулись в олимпийскую семью только в 1924 году. С тех пор Румыния пропустила только две летние олимпиады: в 1932 году в Лос-Анджелесе и в 1948 году в Лондоне. На зимних Олимпийских играх румынские спортсмены дебютировали в 1928 году в Санкт-Морице и с тех пор не пропустили ни одной зимней Олимпиады, кроме Игр в Скво-Вэлли в 1960 году.

За время выступления на Олимпийских играх румынские спортсмены завоевали 307 олимпийских медалей: 89 золотых, 95 серебряных и 123 бронзовых. Практически все медали, кроме бронзы в соревнованиях по бобслею на Зимней Олимпиаде 1968 года в Гренобле (Франция), были завоёваны на летних Олимпийских играх. Больше всего медалей румыны завоевали в соревнованиях по гимнастике, академической гребле и лёгкой атлетике. Румыния по количеству завоёванных олимпийских медалей среди стран, никогда не принимавших у себя Олимпийские игры, находится на втором месте после Венгрии. 

Национальный олимпийский комитет Румынии был образован в 1914 году и принят в МОК в том же году.

Медальный зачёт

Медали на летних Олимпийских играх

Медали на зимних Олимпийских играх

Медали по летним видам спорта

Медали по зимним видам спорта

Румынские спортсмены, выигравшие не менее 4 золотых олимпийских наград

См. также 
 Список знаменосцев Румынии на Олимпийских играх

Примечания

Ссылки 
 Статистика на Sports-reference.com 
 Румыния на официальном сайте Олимпийского движения